Poimenski seznam astronavtov, kozmonavtov, spationavtov in tajkonavtov.

Viri in opombe